Stephan Wassmuth (* 1968) war von 2016 bis 2020 der Vorsitzende des Bundeselternrats.

Leben 
Stephan Wassmuth ist gelernter Diplom-Verwaltungswirt und ist als Selbständiger in der Versicherungsbranche tätig. Seit dem Jahr 1999 ist er außerdem für die Gemeinde Edermünde aktiv und ihr Ordnungsamtsleiter. Im Jahr 2016 wurde er zum Vorsitzenden des Bundeselternrats gewählt. Dieses Amt hatte er bis zum November 2020 inne.

Wassmuth lebt mit seiner Familie in der Gemeinde Lohfelden bei Kassel.

Mediale Präsenz 
Im Zuge der Corona-Pandemie erlangte Wassmuth aufgrund seiner häufigen Auftritte in Talkshows und Nachrichtensendungen deutschlandweite Bekanntheit. 

Stephan Wassmuth war häufig in Interviews in Nachrichtenformaten wie Welt-Nachrichten, RTL-Aktuell oder der ARD-Tagesschau zu sehen. Des Weiteren trat Wassmuth in Talkshows wie  Hart aber Fair auf. Aber auch in anderen Formaten wie dem Sat.1-Frühstücksfernsehen oder dem ZDF-Morgenmagazin war er zu Gast.

Einzelnachweise 

Verbandsfunktionär (Deutschland)
Lobbyist
Deutscher
Geboren 1968
Mann